Lunar steht für:

 Lunar, astrologische Zwölfmonatsregeln, siehe Mondkalender (Astrologie)
 lunar, den irdischen Mond betreffend
 Lunar (Münze, Australien), Serie von Anlagemünzen

 Lunar Crag, Nunatak auf der Alexander-I.-Insel in der Antarktis

Person:
 Lorenzo Lunar Cardedo (* 1958), kubanischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Luna (römische Mondgöttin)